Die Autoroute A 352, auch als Antenne de Molsheim bezeichnet, ist eine französische Autobahn, die in Duppigheim beginnt und in Dorlisheim endet. Sie hat eine Länge von 7,0 km. Die Autobahn wurde am 15. September 1988 eröffnet (A 35 - D1420).

Weblinks 
 Autoroute A352 in deutscher und französischer Fassung des SARATLAS
 Autoroute A352 auf WikiSara (frz.)

352
Straße in Grand Est
Département Bas-Rhin
Straße in Europa